Saviluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saviluoto (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Saviluoto (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar